

Уразбахти — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Уразбахти — село, Чишминський район, Башкортостан